Der Phuket Andaman Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus Phuket, der in der Thai League 3 (Southern Region), der dritthöchsten thailändischen Klasse, spielt.

Vereinserfolge 
 Regional League Division 2 - Southern Region
 2010 - 1. Platz
 Thai League 4 - Southern Region
 2017 - 2. Platz

Namenshistorie 
 2009: Gründung als Phuket FC
 2019: Umbenennung in Patong City FC
 2022: Umbenennung in Phuket Andaman FC

Stadion 
Der Verein trug seine Heimspiele im Surakul Stadium () in Phuket aus. Das Stadion hat eine Kapazität von 15.000 Personen. Eigentümer sowie Betreiber ist die Phuket Provincial Administration Organisation.

Spielstätten seit 2009

Besten Torschützen seit 2012

Saisonplatzierung

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 Phuket Andaman FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Phuket Andaman FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Phuket Andaman FC bei facebook.com

Thailändischer Fußballverein
 
Gegründet 2009